L'édition 2022 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Katie Volynets
  Alizé Cornet, remplacée par  Rebecca Marino
  Ons Jabeur, remplacée par  Zhu Lin
  Sofia Kenin, remplacée par  Heather Watson
  Ana Konjuh, remplacée par  Tatjana Maria
  Jessica Pegula, remplacée par  Wang Qiang
  Elena-Gabriela Ruse, remplacée par  Donna Vekić
  Clara Tauson, remplacée par  Harriet Dart

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes britanniques du tennis décident de bannir les joueurs de Russie et de Biélorussie des tournois en Grande-Bretagne.

Lauréates 
La Brésilienne Beatriz Haddad Maia remporte le deuxième titre de sa carrière en battant en finale l'Américaine Alison Riske.

En double, Beatriz Haddad Maia et Zhang Shuai remportent le titre en battant en finale Caroline Dolehide et Monica Niculescu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2022
Tennis en juin 2022